Dit is een lijst van planetoïden 50901-51000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (50901) - || 2000 GR48|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50902) - || 2000 GJ49|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50903) - || 2000 GM50|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50904) - || 2000 GK51|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50905) - || 2000 GL51|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50906) - || 2000 GX51|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50907) - || 2000 GB52|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50908) - || 2000 GE53|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50909) - || 2000 GG53|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50910) - || 2000 GX53|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50911) - || 2000 GC54|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50912) - || 2000 GX54|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50913) - || 2000 GD56|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50914) - || 2000 GE56|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50915) - || 2000 GG56|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50916) - || 2000 GK56|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50917) - || 2000 GG57|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50918) - || 2000 GQ57|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50919) - || 2000 GX57|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50920) - || 2000 GT58|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50921) - || 2000 GZ58|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50922) - || 2000 GM59|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50923) - || 2000 GQ60|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50924) - || 2000 GC61|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50925) - || 2000 GW64|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50926) - || 2000 GF65|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50927) - || 2000 GZ65|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50928) - || 2000 GT66|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50929) - || 2000 GU66|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50930) - || 2000 GW66|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50931) - || 2000 GT67|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50932) - || 2000 GE68|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50933) - || 2000 GR68|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50934) - || 2000 GW68|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50935) - || 2000 GX68|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50936) - || 2000 GD69|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50937) - || 2000 GP69|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50938) - || 2000 GR69|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50939) - || 2000 GE70|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50940) - || 2000 GF70|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50941) - || 2000 GL71|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50942) - || 2000 GR71|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50943) - || 2000 GW71|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50944) - || 2000 GA72|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50945) - || 2000 GJ72|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50946) - || 2000 GM75|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50947) - || 2000 GN75|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50948) - || 2000 GX75|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50949) - || 2000 GC77|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50950) - || 2000 GZ77|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50951) - || 2000 GE78|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50952) - || 2000 GO78|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50953) - || 2000 GA79|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50954) - || 2000 GH79|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50955) - || 2000 GJ79|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50956) - || 2000 GO80|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (50957) - || 2000 GR80|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (50958) - || 2000 GB81|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (50959) - || 2000 GK81|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (50960) - || 2000 GN82|| 9 april 2000 || Kleť
|-
| (50961) - || 2000 GD83|| 2 april 2000 || LINEAR
|-
| (50962) - || 2000 GB84|| 3 april 2000 || LINEAR
|-
| (50963) - || 2000 GT84|| 3 april 2000 || LINEAR
|-
| (50964) - || 2000 GF85|| 3 april 2000 || LINEAR
|-
| (50965) - || 2000 GN85|| 3 april 2000 || LINEAR
|-
| (50966) - || 2000 GZ85|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (50967) - || 2000 GE86|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (50968) - || 2000 GR86|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (50969) - || 2000 GO87|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (50970) - || 2000 GT87|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (50971) - || 2000 GP88|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (50972) - || 2000 GE90|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (50973) - || 2000 GZ90|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (50974) - || 2000 GA91|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (50975) - || 2000 GQ91|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (50976) - || 2000 GD92|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (50977) - || 2000 GL92|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50978) - || 2000 GS92|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50979) - || 2000 GX92|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50980) - || 2000 GE93|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50981) - || 2000 GL93|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50982) - || 2000 GO93|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50983) - || 2000 GT93|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50984) - || 2000 GY93|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50985) - || 2000 GB94|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50986) - || 2000 GC94|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50987) - || 2000 GD94|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50988) - || 2000 GF94|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50989) - || 2000 GG94|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50990) - || 2000 GH94|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50991) - || 2000 GK94|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50992) - || 2000 GL94|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50993) - || 2000 GR94|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50994) - || 2000 GS94|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (50995) - || 2000 GH95|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (50996) - || 2000 GJ96|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (50997) - || 2000 GB97|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (50998) - || 2000 GB98|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (50999) - || 2000 GH98|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (51000) - || 2000 GK98|| 7 april 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten